Соревнования по бегу на 800 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года прошли 27, 28 и 30 августа.

Призёры

Предварительные забеги

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Результаты финального забега 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011
Бег на 800 метров на чемпионатах мира по легкой атлетике